La stagione 1985 della Formula 3000 europea prevista inizialmente su 11 gare, fu disputata effettivamente solo su 10. Vi presero parte 14 differenti team con 33 differenti piloti e 7 differenti telaisti. Fu la prima stagione per questa categoria che sostituì il Campionato europeo di Formula 2.

Vinse la serie il pilota tedesco Christian Danner su March 85B-Ford Cosworth.

La pre-stagione

Calendario

Piloti e scuderie

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti
I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Contano i migliori otto risultati. Un solo pilota deve scartare: i punti scartati sono tra parentesi.

Risultati Completi

R16=ritirato ma classificato NC=non classificato R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificato

Note

 01
3000